

Sciences et techniques 
 En biologie, un nid d'abeilles est un assemblage d'alvéoles en cire, construit par les abeilles.
 En science des matériaux, une structure en nid d'abeilles, est une structure alvéolaire inspirée des alvéoles d'abeille, construite en divers matériaux.
 En mathématiques, un nid d'abeille est un pavage remplissant l'espace par des polyèdres, ou parfois son équivalent à plus que trois dimensions.

Culture et société 
 Le nid d'abeilles (Bienenstich) est un gâteau d'origine allemande.
 Nid d'abeilles est un épisode de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel.